wolny strzelec – franc-tireur
 wolny strzelec – zob. freelancer
 Wolny strzelec – opera

 Filmy
 Wolny strzelec – polski film obyczajowy z 1981 roku, w reżyserii Wiesława Saniewsiego
 Wolny strzelec – amerykański film kryminalny z 2014 roku, w reżyserii Dana Gilroya